Sko peut faire référence à :
 Sko, un groupe de musique français de musique RnB,
 les langues sko, une famille de langues papoues parlées en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans la province indonésienne de Papouasie,
 SKO est l'abbréviation de Siège au kilomètre offert.